Stadion  – luogo per lo spettacolo della corsa coi cavalli
 Stadion  – antica gara di corsa, parte dei Giochi Olimpici e dei Giochi panellenici
 Stadion  – famiglia nobiliare austriaca
 Stadion  – stazione della metropolitana di Stoccolma
 Stadion  – stazione della metropolitana di Varsavia
 Stadion  – stazione della metropolitana di Vienna

Persone
 Johann Philipp Karl Joseph von Stadion – ministro degli esteri, delle finanze e diplomatico austriaco
 Franz Seraph von Stadion – ministro dell'interno austriaco
 Philipp von Stadion und Thannhausen – generale austriaco